Stressed Out – singolo dei Twenty One Pilots del 2015
Stressed Out – singolo degli A Tribe Called Quest del 1996